Гран-прі Сінгапуру 2019 (офіційно Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 22 вересня 2019 року на Міському автодромі Марина Бей в Сінгапурі. Це п'ятнадцятий етап чемпіонату світу, двадцяте Гран-прі Сінгапуру і дванадцяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем Гран-прі став Себастьян Феттель.

Кваліфікація 

1. Серхіо Перес отримав штраф у 5-ть позицій за заміну коробки передач.

2. Данієль Ріккардо кваліфікувався восьмим, але його було дискваліфіковано за перевищення межі потужності модуля MGU-K протягом Q1, однак гонщик розпочне гонку за рішенням стюардів. Також він отримав штраф з втратою 10-ти місць за перевищення квоти на компоненти енергоблоку.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Вересень 2019
Гран-прі Сінгапуру
2019 у сінгапурському спорті